Tartaros () steht für:

 Tartaros, die Unterwelt in der griechischen Mythologie
 Tartaros (Sagengestalt), ein Tyrann von Melitaia in Thessalien, Verfolger der Aspalis
 Tartaros (Medizin) auch Tartarus, nach Paracelsus Ablagerungen und Konkrement im Organismus

Siehe auch:
 Tartarus (Begriffsklärung)